Cet article présente la chronologie des différents drapeaux nationaux, par continent, sous la forme de frises chronologiques.

Pour de plus amples informations sur un drapeau national particulier, cliquer sur le nom du pays à gauche ou à droite de la frise.

Légende
  Création et/ou indépendance de l’État

Afrique

Amérique

Asie

Europe

Océanie 

Vexillologie